Ziegeler ist der Familienname folgender Personen: 

 Ziegeler (Familie), ab dem Beginn des 13. Jahrhunderts für etwa 600 Jahre eine der einflussreichsten Familien in Erfurt
 Hans-Joachim Ziegeler (* 1944), deutscher Germanist
 Holger G. Ziegeler (* 1961), deutscher Physiker und Diplomat
 Otto Ziegeler (1879–1931), Direktor der Lungenheilstätte Heidehaus bei Hannover

Siehe auch:

 Ziegler